Stanisław Grzybowski (zm. 1716) – kasztelan czerski, chorąży czerski
 Stanisław Grzybowski (1730–1784) – podkomorzy, stolnik, podczaszy i wojski liwski
 Stanisław Grzybowski, 1865–1943 – polski technolog cukrownictwa
 Stanisław Grzybowski, 1930–2022 – polski profesor historii
 Stanisław Grzybowski, 1922–2008 – powstaniec warszawski